Поло може да се отнася за:

 поло – отборен спорт с коне и топка
 поло яка – вид широка яка за дреха, която може да се прегъва
 поло блуза – вид блуза, свързвана с едноименния спорт

Личности 
 Марко Поло (1254 – 1324) –  венециански търговец, пътешественик и изследовател
 Тери Поло (р. 1969) –  американска актриса

Топоними 
 Сан Поло – административен район на Венеция

Друго 
 Фолксваген Поло – модел автомобил

Вижте също 
 Ватерпол